TSR: — неоднозначная аббревиатура.

 Резидентная программа (Terminate and Stay Resident).
 Пересмотренное традиционное правописание (Traditional Spelling Revised) — проект реформы английской орфографии.
 TSR, Inc. — компания выпускавшая настольные ролевые игры.

По-французски:
 Télévision suisse romande (Телевидение швейцарской Романдии) — подразделение Швейцарской радиовещательной и телевизионной компании (), отвечающее за производство телевизионных программ на французском языке для швейцарской Романдии.